Примера Дивисьон Чили 1970 () — 38-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Метрополитано

Провинсиаль

Насьональ

Зона А

Зона B

Лигилья Финал

Финал

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1970
Чили
Спорт в Чили в 1970 году